Die Football League Second Division 1909/10 war die 18. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 1. September 1909 und endete am 30. April 1910.

Zweitligameister wurde Manchester City und daneben stieg auch das zweitplatzierte Oldham Athletic in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1910/11 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Chelsea und Bolton Wanderers die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen musste Grimsby Town. Daneben bangten auch Gainsborough Trinity und der FC Birmingham um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1910/11 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Den Platz von Grimsby Town nahm in der folgenden Spielzeit der Aufsteiger Huddersfield Town ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1909-10 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1909/10
1909